The Queen of Hearts – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Queen of Hearts – cortometraggio del 1915 diretto da William Worthington
The Queen of Hearts – film del 1918 diretto da Edmund Lawrence
The Queen of Hearts – cortometraggio del 1921 diretto da Albert S. Rogell
The Queen of Hearts – cortometraggio del 1923 diretto da A.E. Coleby

Pagine correlate 
Queen of Hearts